Варзар Василь Єгорович (Варзер) (29 грудня 1851, Люблін — 29 вересня 1940, Санкт-Петербург) — російський і український статистик молдавського походження.
 Варзар Іван Михайлович — (25 липня 1937 року в с. Домулжень Флорештського району Республіки Молдова) — український політолог.